Кармалейка — название населённых пунктов:

Россия 
 Кармалейка — село в Ардатовском районе Нижегородской области.
 Кармалейка — село в Вадинском районе Пензенской области.
 Кармалейка — село в Барышском районе Ульяновской области.